Bogdána, női keresztnév

 Románia
 Bogdana, Bákó megye
 Bogdana, Călăraşi megye
 Kásapatak, Szilágy megye
 Bogdana, Teleorman megye
 Bogdana, Vaslui megye